Чемпионат Азии по дзюдо 1995 года прошёл в Нью-Дели (Индия) 20-23 ноября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Федерация дзюдо Азии

1995
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Ноябрь 1995 года
1995 год в дзюдо